Gonu (cycloon), tropische orkaan uit 2009
 Gonu (Iran), ook bekend als Gonuiyeh, dorp in Centraal-Iran
 Gonu (spel), ook bekend als Kono (Koreaans: 고누), een groep traditionele Koreaanse bordspellen